Андре́й Покро́вский:
 Покровский, Андрей Викторович (род. 1957) — российский дипломат.
 
 Покровский, Андрей Глебович (1919—1990) — советский конструктор радиоаппаратуры.